Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2005 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з квітня по жовтень 2005 року.

Команди-учасниці  

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2005 взяли участь 12 команд:

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів

Бомбардири

Джерела 
 Хмельницкая областная федерация футбола. Таблица результатов первенства (кубка) области по футболу (высшая группа). апрель-октябрь 2005 г. — Хмельницький, 2005. 

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
2005 у футболі
2005 в українському спорті